Каркач — фамилия украинского происхождения и прозвище

Известные носители 
 Каркач, Павел Михайлович (род. 1937) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области уголовного процесса

Другое 
Иван Каркач — по одной из версий основания Харькова, осадчий, руководивший заселением города в середине XVII века

См. также 
История Харькова#Предания об осадчем Каркаче